Lijst van Fear Streetboeken, een lijst van boeken in de serie Fear Street geschreven door de Amerikaanse schrijver R.L. Stine
Fear Street Part One: 1994, een Amerikaanse horrorfilm uit 2021, eerste deel uit de Fear Street-trilogie
Fear Street Part Two: 1978, een Amerikaanse horrorfilm uit 2021, tweede deel uit de Fear Street-trilogie
Fear Street Part Three: 1666, een Amerikaanse horrorfilm uit 2021, derde deel uit de Fear Street-trilogie